Sureda (bosc), bosc de sureres
 Toponímia:
 Sureda (Rosselló), municipi de la comarca del Rosselló
 Mas Sureda, bé cultural d'interès local a Ermedàs, al municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 Senyoria de Sureda, jurisdicció feudal del Rosselló 
 Serra de la Sureda, serra a cavall dels municipis de Cantallops i la Jonquera (Alt Empordà)
 Biografies:
 Carme Sureda i Bosch (Santa Coloma de Queralt, ?), activista social catalana
 Enric Sureda i Morera, polític i advocat mallorquí 
 Francesc Sureda i Blanes (Artà, 1888 - Palma, 1955), escriptor i lul·lista mallorquí 
 Joan Sureda i Pons (Barcelona, 1949), director del MNAC (1986 -1991)
 Josep Sureda i Blanes (Artà, 1890 - Barcelona, 1984), químic, apotecari, escriptor i historiador de la ciència mallorquí 
 Josep Lluís Sureda i Carrión (Palma, 1923), economista mallorquí 
 Pep-Francesc Sureda i Blanes (Palma, Mallorca, 1916-1983), metge i pintor mallorquí 
 Martí Sureda i Deulovol (l'Escala, 1822 - Girona, 1890), arquitecte 
 Miquel Sureda i Blanes (Artà, Mallorca, 1885-1957), metge mallorquí